Димитър Попов може да се отнася за:

 Димитър Кръстев Попов (1855 – 1909), български политик, министър на обществените сгради
 Димитър Попконстантинов Попов (1864 - 1903), български революционер от ВМОРО
 Димитър Стефанов Попов (1871 – 1934), български офицер, полковник
 Димитър Захариев Попов (1879 – неизв.), български революционер от ВМОРО
 Димитър Попов, български архитект (20 април 1881 година, Симеоновград – 5 май 1950, Пловдив)
 Димитър Стефанов Попов (1884 – неизв.), български офицер, полковник
 Димитър Дионисиев Попов (1890 – 1979), български просветен деец
 Димитър Николов Попов (Димитър Осинин, 1891 – 1981), български писател
 Димитър Иванов Попов (Димитър Иванов, 1894 – 1975), български химик, академик
 Димитър Попов (генерал, р. 1909), български офицер, генерал-лейтенант, деец на БКП, действуващ офицер преди и след 9 септември 1944 г., участник в Деветосептемврийския преврат 1944 г.
 Димитър Петров Попов (1912 – 1982), български политик, министър на финансите
 Димитър Димитров Попов (1919 – 1989), български партизанин и генерал
 Димитър Илиев Попов (1927 – 2015), български юрист и политик, министър-председател
 Димитър Попов (1929 – неизв.), български генерал
 Димитър Илиев Попов (р. 1935), български политик от БКП и флотски офицер
 Димитър Найденов Попов (1936 – 1991), деец на МПО
 Димитър Златанов Попов (Димитър Златанов, р. 1948), български волейболист
 Димитър Петров Попов (1950 – 2015), български историк, траколог
 Димитър Николаев Попов (р. 1970), български футболист